Острівська сільська рада — Київська область, Рокитнянський район
 Острівська сільська рада — Львівська область, Сокальський район
 Острівська сільська рада — Миколаївська область, Очаківський район
 Острівська сільська рада — Тернопільська область, Тернопільський район